TBP ist eine Abkürzung für
 Flughafen Tumbes in Peru als IATA-Code
 Tri-n-butyl-phosphat
 2,4,6-Tribromphenol
 TATA-Box Binding Protein
 „To Be Published“ („Veröffentlichung in Vorbereitung“) bei geplanten englischsprachigen Veröffentlichungen

TBP